Мужская национальная сборная Венесуэлы по софтболу — представляет Венесуэлу на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Федерация софтбола Венесуэлы ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Панамериканские чемпионаты

Панамериканские игры

Примечания

См. также 
 Женская сборная Венесуэлы по софтболу

Ссылки 
  (Панамериканская конфедерация софтбола)
 

Венесуэла
Софтбол в Венесуэле
Софтбол мужская